Engelsberg oder Engelsberger ist der Name von:

Ortschaften in Deutschland:
 Engelsberg, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Engelsberg (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Engelsberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Engelsberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Engelsberg (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Engelsberg (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Engelsberg (Solingen), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Ortschaften in Österreich:
 Engelsberg (Gemeinde Biberbach), Ortsteil der Gemeinde Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Ortschaften in Tschechien:
 Engelsberg, deutscher Name von Andělská Hora ve Slezsku, Stadt im Bezirk Bruntál, Region Moravskoslezský
 Engelsberg, deutscher Name von Andělská Hora (Chrastava), Ortsteil von Chrastava, Bezirk Liberec, Region Liberecký
 Engelsberg, deutscher Name von Andělská Hora, Gemeinde im Bezirk Karlovy Vary, Region Karlovarský

Ortschaft in der Ukraine:
 Engelsberg, deutscher Name von Anheliwka (Kalusch), Dorf im Oblast Iwano-Frankiwsk

Berge (sortiert nach Höhe):
 Engelsberg (Rhön) (730 m), in der Rhön bei Tann, Landkreis Fulda, Hessen
 Engelsberg (Thüringisch-Fränkisches Schiefergebirge) (632,8 m), im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge bei Schmiedebach (Lehesten), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Engelsberg (620,2 m), bei Andělská Hora, Bezirk Karlovy Vary, Region Karlovarský, Tschechien
 Engelsberg (Fahlenscheid) (589,2 m), im Südsauerländer Bergland, nordöstlich von Neuenkleusheim (Olpe), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Engelsberg (Landkreis Günzburg) (582 m), bei Mindelzell (Ursberg), Landkreis Günzburg, Bayern
 Engelsberg (Bayerischer Wald) (578 m), bei Feiertaghof (Windberg), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Burgen, Schlösser:
 Burg Engelsberg, im Wisowitzer Bergland, bei Horní Lhota u Luhačovic, Bezirk Zlín, Region Zlínský, Tschechien
 Burgruine Engelsberg, bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol, Österreich
 Burgstall Engelsberg oder Eberhardsburg, bei Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Schloss Engelsberg oder Burgruine Dobl, in Dobl (Winzer), Landkreis Deggendorf, Bayern

Personen:
 Matthias Engelsberger (1925–2005), deutscher Politiker
 Trude Engelsberger-Drioli (1920–1986), österreichische Malerin

Weiteres:
 Hüttenwerk Engelsberg, in Ängelsberg (Fagersta), Västmanland, Schweden
 Sommeracher Engelsberg, Einzel- und Großweinlage im Anbaugebiet Franken, Bayern
 Engelsberg (Tilsit), Ausflugsziel an der Memel in Sowetsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Engelsberger Renette, Apfelsorte (Bild)

Siehe auch:
 Ängelsberg
 Engelberg (Begriffsklärung)
 Engel-Berger
 E. S. Engelsberg (Pseudonym von Eduard Schön, Dichter und Chorkomponist)
 Engelsberger